Frente oriental o también frente ruso puede referirse al:

 Frente oriental (1914-1918): conflicto militar entre los ejércitos de las Potencias Centrales y los del Imperio ruso ubicada al este de Alemania durante la Primera Guerra Mundial.

 Frente oriental (1941-1945): conflicto militar entre los ejércitos de la Alemania nazi y los de la Unión Soviética ubicada al este de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. También conocido como la Gran Guerra Patriótica.